Ме́ринов — русская фамилия.

Известные носители 
 Меринов, Алексей Викторович (род. 1959) — российский художник-карикатурист, самоучка.
 
 Меринов, Сергей Станиславович (род. 1966) — российский режиссёр-мультипликатор.

Меринова 
 Меринова, Евдокия Андреевна (1912—1975) — участница стахановского движения в годы первых пятилеток, Герой Социалистического Труда.